Атанацкович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Атанацкович, Александар (1920—2005) — югославский футболист.
 Атанацкович, Богобой (1826—1858) — сербский адвокат, писатель и поэт.
 Атанацкович, Йован (1848—1921) — сербский военачальник, генерал, военный министр Королевства Сербия.
 Атанацкович, Платон (епископ Платон; 1788—1867) — сербский писатель и филантроп; епископ Сербской православной церкви.